Trachymedusae är en ordning av nässeldjur. Trachymedusae ingår i klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Trachymedusae 63 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Trachymedusae